Фудбалски турнир за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржан је у периоду између 25. јула и 9. августа у 6 градова Уједињеног Краљевства.

Учествовало је 12 фудбалских селекција са по 18 играчица. На женском олимпијском фудбалском турниру не постоји ограничење у годинама играчица.

Освајачи медаља

Учесници

Списак судија 
ФИФА је 19. априла 2012. објавила списак судија за женски фудбалски турнир:

Жреб 
Службени жреб за турнир одржан је у Лондону 24. априла 2012. Приликом жребања водило се рачуна да екипе из исте континенталне конфедерације не играју у истој групи. За носиоце група одређени су домаћин Велика Британија, Јапан и САД.

Групна фаза 
Укупно 12 екипа подељено је у три групе са по 4 тима. Након 3 кола по две најбоље пласиране селекције из све три групе и све најбоље трећепласиране екипе обезбедиле су пласман у четвртфинале. 

Сатница свих утакмица је према британском летњем времену (UTC+1)

Група Е

Група Ф

Група Г

Ранг листа трећепласираних екипа

Елиминациона фаза

Четвртфинале

Полуфинала

Утакмица за бронзу

Утакмица за злато

Види још 
 Фудбал за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Службена сатница турнира 
 Службени сајт женског олимпијског турнира  на страници ФИФА.

Фудбал за жене на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Жене